L'édition 2005 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 6 au  sur gazon.

Faits marquants 
 Le double tenant du titre Andy Roddick remporte le tournoi en simple pour la  consécutive en battant en finale Ivo Karlović. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Jonas Björkman et Max Mirnyi. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queen's
ATP 2005
Tennis en Angleterre en 2005
Tennis en juin 2005